Thirlwell ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Thirlwell (* 1978), britischer Roman- und Geschichten-Erzähler 
 Curly Thirlwell (1905–1985), US-amerikanischer Tontechniker
 James George „JG“ Thirlwell (* 1960), australischer Sänger, Komponist und Produzent
 Paul Thirlwell (* 1979),  englischer Fußballspieler
 Robert Thirlwell, Tonmeister